Ricardo Pérez peut désigner :
 Ricardo Pérez Godoy (1905-1982), militaire et homme politique péruvien ;
 Ricardo Blázquez Pérez (1942-), évêque espagnol ;
 Ricardo Pérez-Marco (1967-), mathématicien franco-espagnol ;
  (1944-) , footballeur argentin.